Белоскурский — славянская фамилия. Женская форма Белоскурская.
 Белоскурский, Михаил Алексеевич (1902—1972) — советский военачальник, генерал-майор.
 Белоскурский, Эдуард Кильянович (1799—1881) — военный и государственный деятель Царства Польского Российской империи, член Государственного совета Царства Польского, тайный советник.